Intralichen är ett släkte av lavar. Intralichen ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Intralichen